KAZZ steht für:
 KAZZ, ehemaliger US-amerikanischer UKW-Hörfunksender, Deer Park, Washington (Bundesstaat), sendet nach Wechsel des Rufzeichens unter KPKL
 KAZZ, US-amerikanischer AM-Hörfunksender, Parowan, Utah

Kazz ist der Spitzname folgender Personen:
 Kazuhiko Toyama (Kazz Toyama; * 1956), japanischer Komponist

KAZZ